Miribel je ime oziroma del imena nekaterih francoskih občin:

 Miribel, departma Ain,
 Miribel, departma Drôme,
 Miribel-Lanchâtre, departma Isère,
 Miribel-les-Échelles, departma Isère.